Banggai peut désigner :
 le kabupaten de Banggai, un kabupaten d'Indonésie situé sur Sulawesi ;
 les îles Banggai, un archipel et kabupaten d'Indonésie ;
 Banggai, une île d'Indonésie dans les îles Banggai ;
 Banggai, une ville d'Indonésie située sur Banggai dans les îles Banggai ;
 le banggai, une langue d'Indonésie ;
 la Corneille des Banggai, un oiseau d'Indonésie ;
 le Poisson-cardinal de Banggai ou Apogon de Kaudern, un poisson d'Indonésie ;
 le Couscous de Banggai, un marsupial d'Indonésie.